Třída County označuje několik rozdílných tříd válečných lodí:

 Třída Monmouth – pancéřové křižníky britského královského námořnictva. Deset jednotek bylo pojmenováno podle hrabství a proto se o nich někdy píše jako o třídě County.
 Třída County (1926) – těžké křižníky britského královského námořnictva. Třináctičlenná třída se dělí na podtřídy Kent, London a Dorsetshire.
 Třída County (1960) – raketové torpédoborce britského královského námořnictva. Postaveno osm jednotek.
 Třída County (2005) – trojice jamajských oceánských hlídkových lodí.
 Třída Talbot County – dvě americké tankové výsadkové lodě.